Veronesi ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Veronesi (1908–1998), italienischer Fotograf, Maler, Bühnenbildner und Filmregisseur
 Marco Veronesi (* 1972), deutsch-italienischer Wirtschafts- und Sozialhistoriker
 Palmyro Paulo Veronesi d’Andréa (1925–2006), brasilianischer Ingenieur und Politiker
 Sandro Veronesi (* 1959), italienischer Schriftsteller
 Umberto Veronesi (1925–2016), italienischer Mediziner und Politiker